Maine — um dos 50 Estados Unidos da América
 Rio Maine — rio da França, afluente do Loire
 Província de Maine — antiga província francesa que foi um condado medieval
 Província do Maine — antiga província da América Britânica
 USS Maine (ACR-1) — encouraçado norte-americano que explodiu em Havana em 15 de fevereiro de 1898, o que desencadeou a Guerra Hispano-Americana
 El Maine — cidade na Argélia
 Deserto de Maine — pequeno deserto no estado do Maine, Estados Unidos
 Golfo do Maine — golfo na costa da América do Norte
 Maine Coon — uma raça de gatos
 Maine Red Claws — clube de basquetebol dos Estados Unidos
 Maine Road — antigo estádio de futebol
 Miss Maine USA — concurso que elege o representante do Maine no concurso Miss USA
 Montreal, Maine and Atlantic Railway — antiga companhia ferroviária
 The Maine — banda de rock dos Estados Unidos
 Universidade do Maine

França 
 Maine-et-Loire — departamento francês
 Châlons-du-Maine — comuna francesa
 Chevaigné-du-Maine — comuna francesa
 Le Bignon-du-Maine — comuna francesa
 Maine-de-Boixe — comuna francesa
 Meslay-du-Maine — comuna francesa
 Montreuil-sur-Maine — comuna francesa
 Saint-Denis-du-Maine — comuna francesa
 Saint-Ellier-du-Maine — comuna francesa
 Saint-Fiacre-sur-Maine — comuna francesa
 Saint-Hilaire-du-Maine — comuna francesa

Pessoas e titulados 
 Jermaine Murdock Moldova Jerrilson — também conhecido por Mack Maine
 Charles Eric Maine
 Elias I do Maine
 Ermengarda do Maine
 Gosfrido do Maine
 Gosberto do Maine
 Goslino I do Maine
 Goslino II do Maine
 Herberto II do Maine
 Huberto de Beaumont-au-Maine
 Hugo IV do Maine
 Hugo V (conde de Maine)
 Luis Augusto de Bourbon, duque de Maine
 Raul VIII de Beaumont-au-Maine
 Rorgo I de Maine
 Rorgo II do Maine

Ver também 
 Mainé-soroa — arrondissement do Níger

Desambiguação